Антро́пово — село в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Гляденского сельсовета.

География 
Деревня расположена на берегу реки Сереж возле устья её притока реки Каргала, в 40 км к юго-западу от райцентра Назарово и в 6 км от административного центра сельсовета посёлка Глядень, высота над уровнем моря 254 м.

История 
Деревня образована в середине XVIII века.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 201 мужчина и 223 женщины из 424 чел.

Инфраструктура 
В деревне действует общеобразовательная школа, имеются улицы — Заречная, Новая, Романова, Советская, Совхозная и переулок Школьный.

Примечания

Ссылки 
 Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района

Населённые пункты Назаровского района